Arie den Hartog (1941-2018), coureur cycliste néerlandais ;
 Cornelis den Hartog (1931-), biologiste néerlandais ;

Voir aussi